Модер — фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
 Модер, Йозеф (род. 1947) — чехословацкий футболист.
 Модер, Якуб (род. 1999) — польский футболист.

Топоним 
  — река на северо-востоке Франции.

См. также 
 Модератор